Raúl Ruiz (1941-2011) – chilijski reżyser
 Raul Ruiz (ur. 1972) – amerykański polityk, członek Izby Reprezentantów ze stanu Kalifornia
 Raúl Ruiz Matarín (ur. 1990) – hiszpański piłkarz